Monheim může být:

 Monheim (Bavorsko) – město v německé spolkové zemi Bavorsko
 Monheim am Rhein – město v německé spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko